Rio Peixe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Piraçucê, vattendrag, Rio Grande do Sul, 
 Rio Peixe (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Córrego Aidjau, vattendrag, Mato Grosso, 
 Rio Peixe (vattendrag i Brasilien, Goiás), 

Robotskapade Brasilienförgreningar